Kerminsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kerminsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kerminsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar